Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 17 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristine Radford et Corina Morariu.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Pattaya
1997 en Thaïlande
Sport en novembre 1997